Tijucas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tijucas (ort), Santa Catarina, 
 Tijucas (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar